Runzenbach ist ein Gewässername:

 Runzenbach (Göllersbach), rechter Zufluss des Göllersbachs in Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Runzenbach (Schutter), linker Zufluss der Schutter (zur Kinzig) nach Höfen, Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Runzenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Thaleischweiler, Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz